Charles Leclerc (autocoureur), Monegaskisch autocoureur
 Charles Leclerc (generaal), Frans generaal ten tijde van Napoleon
 Charles Leclerc-Restiaux, Belgische architect